Kelottimeer (Kelottijärvi) ; een meer op de grens van Zweden en Finland;
Kelottijärvi; een dorp op de Finse oevers van het meer.